Annikki steht für:

 Annikki (Insel), Insel im See Orivesi, Finnland
 Annikki (Vorname), weiblicher Vorname